Samhak-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Samhak-dong, Mokpo, staddel i Mokpo, Södra Jeolla, 
 Samhak-dong, Gunsan, stadsdel i Gunsan, Norra Jeolla,